Afanasjev (rusky Афанасьев) v ženské podobě Afanasjevová (rusky Афанасьева/Afanasjeva) je ruské příjmení.

Etymologie 
Příjmení Afanasjev je odvozeno od jména Afanasij, což je ruská podoba řeckého jména Athanasios (Αθανάσιος česky Atanas/Atanáš), v Řecku poměrně rozšířeného jména s významem "nesmrtelný".

Seznam osob
Příjmení Afanasjev a jeho varianty mají následující osoby:
Alexej Afanasjev (1850-c.1920), ruský malíř a ilustrátor
Alexandr Nikolajevič Afanasjev (1826–1871), ruský folklorista, sběratel lidových pohádek
Alexandr Afanasjev-Čužbinskij (1817–1875), rusko-ukrajinský spisovatel a etnograf
Alexej Ivanovič Afanasjev (1910–1978), sovětský námořní důstojník a hrdina Sovětského svazu
Alexej Nikolajevič Afanasjev (1916–1968), sovětský armádní důstojník a hrdina Sovětského svazu
Anatolij Afanasjev (1912–2003), sovětský armádní důstojník a hrdina Sovětského svazu
Fjodor Afanasjev (1859–1905), ruský revolucionář
Georgij Afanasjev (1906–1975), sovětský geolog a petrograf
Hennadij Afanasjev (1990–2022) – krymský aktivista, odpůrce ruské anexe Krymu
Michail Afanasjev (* 1986), běloruský fotbalista
Ivan Afanasjev (1901–1952), sovětský námořní důstojník a hrdina Sovětského svazu
Jegor Afanasjev, pseudonym ruského revolucionáře Jegora Klimanova
Jelena Afanasjevová (* 1967), ruská atletka
Jurij Afanasjev, (1934-2015), ruský historik a politik
Ksenia Afanasjevová (* 1991), ruská olympijská gymnastka
Nikolaj Fjodorovič Afanasjev (1918–1944), sovětský letec a hrdina Sovětského svazu
Nikolaj Michajlovič Afanasjev (1916-2009), ruský konstruktér zbraní
Nikolaj Nikolajevič Afanasjev (1893–1966), ruský pravoslavný teolog
Nikolaj Jakovlevič Afanasjev (1820–1898), ruský houslista a skladatel
Nina Afanasjevová (* 1939), ruská/sámská politička a jazyková aktivistka
Sergej Alexandrovič Afanasjev (1918–2001), sovětský inženýr a politik, ministr strojírenství SSSR
Sergej Afanasjev (atlet) (* 1964), ruský atlet-běžec
Sergej Afanasjev (závodník) (* 1988), ruský automobilový závodník
Stěpan Afanasjev (1894–1965), sovětský straník KSSS
Taťjana (Ehrenfest-) Afanasjevová (1876–1964), rusko-nizozemská matematička
Vahur Afanasjev (* 1979), estonský spisovatel, filmař a hudebník
Valerij Afanassiev (* 1947), ruský klavírista
Valērijs Afanasjevs (* 1982), lotyšský fotbalista
Vasilij Afanasjev (1843–1913), významný inženýr Ruského carského námořnictva
Viktor Grigorjevič Afanasjev (1922 – 1994), sovětský filozof a stranický pracovník, šéfredaktor Pravdy 1976 – 1989
Viktor Michajlovič Afanasjev (* 1948), sovětský a ruský kosmonaut
Walter Afanasieff, brazilský hudební producent a skladatel ruského původu

Další významy
Afanasjeva (usedlost), zemědělská lokalita (usedlost) v Irkutské oblasti v Rusku

Ruská příjmení